Esistono due comuni francesi con questo nome

Le Monteil (Alta Loira),
Le Monteil (Cantal).

Monteil può anche riferirsi ad un ginnasta francese che partecipò alla II Olimpiade.